Ożarów Mazowiecki – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim
 Ożarów Mazowiecki – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim
 Ożarów Mazowiecki – stacja kolejowa w Ożarowie Mazowieckim, w województwie mazowieckim